Fundacja Marka Kamińskiego – fundacja założona w 1996 roku. Zajmuje się tworzeniem i koordynacją programów edukacyjnych, organizowaniem zbiórek pieniędzy na protezy dla osób potrzebujących oraz obozów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Do jej celów statutowych należy również wspieranie eksploracji rejonów polarnych oraz innych miejsc na kuli ziemskiej, propagowanie polarystyki i ekologii oraz promocja młodych uczestników wypraw.

Od 30 grudnia 2004 r. fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

Wybrane akcje zrealizowane przez fundację

Pomoc potrzebującym 
 „Pomóżmy chorym dzieciom spełniać ich marzenia” – pierwsza akcja przeprowadzona przez Stowarzyszenie, której konsekwencją było założenie Fundacji. Za zgromadzone fundusze zostały zakupione kroplówki dla dzieci oraz dofinansowano remont generalny Oddziału Chemioterapii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku (1995);
 „Daj szansę innym”, zbiórka pieniędzy na zakup protez dla osób niepełnosprawnych w trakcie pierwszej wyprawy „Razem na Biegun”. Zebrana kwota została przeznaczona na dofinansowanie zakupu protez dla 65 osób z całej Polski (2004);
 „Szkoła Przekraczania Granic”, organizacja bezpłatnego obozu dla dzieci niepełnosprawnych, na którym mogły wziąć udział w zajęciach sportowych oraz różnorodnych warsztatach tematycznych (lipiec 2005);
 „Pomoc dla Pakistanu”, zbiórka darów dla ofiar trzęsienia ziemi w Pakistanie (listopad 2005);
 „Nadzieja dla serc”, warsztaty dla dzieci z chorobami i wadami serca (cały rok, 2008);
 „Szansa na zdrowie”, operacje da podopiecznych z zakresu chirurgii ręki, nogi oraz wzroku (10 zabiegów);

Wyprawy 
 „Solo TransAntarctica”, zorganizowanie wyprawy polarnej, której częścią był Międzynarodowy Program Edukacyjny działający w sieci Internet (1996/97);
 zorganizowanie wyjazdu dwójki dzieci z Domów Dziecka w Ełku i Ostrołęce na Antarktydę w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wyjazd ten był główną nagrodą konkursu wiedzy o okolicach bieguna południowego. (1996/97);
 zorganizowanie wyprawy na Mount Vinson, najwyższy szczyt Antarktydy (1997/98);
 zorganizowanie dla dzieci konkursu wiedzy o Australii w czasie trwania wyprawy przejścia Pustyni Gibsona. Ufundowanie nagrody głównej w postaci wyjazdu do Sydney dla zwycięzcy konkursu (1999);
 „Razem na Biegun”, zorganizowanie wypraw Marka Kamińskiego z niepełnosprawnym chłopcem, Janem Melą, na oba bieguny Ziemi (2004);
 „Ekspedycja Wisła”, wyprawa kajakowa od źródeł do ujścia Wisły (wrzesień 2009)

Inne 
 „Szkoła pod biegunem”, zorganizowanie akcji edukacyjnej (2004);
 Światowy Dzień Chorego – ogólnopolska akcja przekazania 10 tysięcy egzemplarzy książki pt. „Wielka podróż Lulie” dzieciom, które tego dnia przebywały w szpitalach (luty 2005);
 „Klub Odkrywcy Dobra”, z wpłat członkowskich finansowane są turnusy rehabilitacyjne podopiecznym Fundacji;

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna
 

Kamińskiego
Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Organizacje pożytku publicznego